

Miejscowości

W Rosji 
 Aksaj – miasto w obwodzie rostowskim
 Aksaj – wieś w obwodzie wołgogradzkim
 Aksaj – wieś w obwodzie lipieckim
 Aksaj – wieś w Dagestanie
 Aksaj – osiedle w Tatarstanie

W Kazachstanie 
 Aksaj – miasto w obwodzie zachodniokazachstańskim
 Aksaj – wieś w obwodzie akmolskim

Rzeki

W Rosji 
 Aksaj – rzeka w Dagestanie i Czeczenii, lewy dopływ Aktasza
 Aksaj – prawa odnoga Donu
 Aksaj Jesaułowski – rzeka w obwodzie wołgogradzkim
 Aksaj Kurmojarski – rzeka w Kałmucji i obwodzie wołgogradzkim

W Kazachstanie 
 Aksaj – rzeka w obwodzie ałmackim, dopływ Kaskelengu